Pycnodonte är ett släkte av musslor. Pycnodonte ingår i familjen Gryphaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Pycnodonte